William R. King (1786–1853) – amerykański polityk, 13. wiceprezydent
 William King (1809–1886) – angielsko-irlandzki geolog, pierwsza osoba, która uznała szczątki Homo neanderthalensis za przedstawiciela innego gatunku człowieka i nazwała je
 William Frederick King (1854–1916) – kanadyjski geodeta i astronom
 William King (ur. 1959) – brytyjski pisarz fantasy i science fiction